Une rubrique typographique est une lettre ou section d'un texte qui est surlignée à l'encre rouge. 
Une rubrique liturgique indique les gestes à accomplir lors de la messe.
Une rubrique est en journalisme un article publié périodiquement portant sur un sujet particulier, rédigé par un rubricard, journaliste spécialisé dans ce domaine.